Вайсман (Вайзман) — прізвище.

Відомі носії 
 Вайсман Грегорі Рід (*1975) — американський льотчик-випробувач та астронавт НАСА. 538-й космонавт.
 Вайсман Лен (*1973) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Вайсман Скотт (*1985) — англійський та гібралтарський футболіст, захисник клубу «Сканторп Юнайтед»
 Вайсман Григорій Захарович (1871—1943) — український єврейський актор, заслужений артист України (1940).
 Вайсман Костянтин Михайлович (*1969) — український банкір.
 Вайсман Олександр Наумович (*1938) — український радянський шахіст, заслужений тренер України.
 Вайсман Шон (*1996) — ізраїльський футболіст

Див. також 
 3197 Вайсман — астероїд головного поясу, відкритий 1 січня 1981 року.